Mistrzostwa Świata w Snookerze 2022 () – 85. edycja mistrzostw świata w snookerze, która odbyła się w dniach 16 kwietnia – 2 maja 2022 roku w Crucible Theatre w Sheffield. Był to szesnasty i ostatni turniej rankingowy sezonu 2021/2022.

Obrońca tytułu, Mark Selby, został wyeliminowany z turnieju w 1/8 finału po porażce 10:13 z Yan Bingtao.

Zdobywcą tytułu został Ronnie O’Sullivan, pokonując w finale Judda Trumpa 18:13. Dla O'Sullivana był to siódmy tytuł mistrzowski w karierze.

Organizacja turnieju

Nagrody pieniężne 
 Zwycięzca: £ 500 000
 Drugie miejsce: £ 200 000
 Półfinalista: £ 100 000
 Ćwierćfinalista: £ 50 000
 Ostatnia 16: £ 30 000
 Ostatnia 32: £ 20 000
 Ostatnia 48: £ 15 000
 Ostatnia 80: £ 10 000
 Ostatnia 112: £ 5000
 Break powyżej 100 pkt: £ 1000
 Najwyższy break (łącznie w fazie głównej i kwalifikacjach): £ 15 000
 Łączna pula nagród: £ 2 395 000

Wydarzenia związane z turniejem

Ogólne informacje 

 W turnieju zostało wbitych 109 breaków stupunktowych, co pozwoliło pobić rekord ustanowiony na poprzednich mistrzostwach o jeden taki break. Szesnaście z nich zbudował Mark Williams, co pozwoliło mu wyrównać indywidualny rekord „setek” ustanowiony przez Stephena Hendry’ego w 2002 roku.

Kwalifikacje 
 Liam Davies w wieku 15  lat i 277 dni został najmłodszym zawodnikiem, który wygrał mecz w mistrzostwach świata, pokonując w pierwszej rundzie eliminacji Aarona Hilla.
 W eliminacjach zagrał Marco Fu, dla którego udział w kwalifikacjach do mistrzostw był pierwszym profesjonalnym meczem od dwóch lat.
 Nigel Bond po porażce w eliminacjach z Lukasem Kleckersem ogłosił zakończenie sportowej kariery.

1. runda 
 W mistrzostwach świata zadebiutowali: Hossein Vafaei, Ashley Hugill i Jackson Page. Vafaei został pierwszym w historii Irańczykiem grającym w Crucible Theatre.
 Michael White został drugim w historii zawodnikiem, który awansował do fazy telewizyjnej mistrzostw, posiadając status amatora.

 Ronnie O’Sullivan, biorąc udział w 30. mistrzostwach świata w karierze wyrównał rekord należący do Steve'a Davisa. Jego zwycięstwo przeciwko Davidowi Gilbertowi było dla niego 70. w karierze wygranym meczem w Crucible Theatre, czym wyrównał rekord Stephena Hendry’ego.
 Shaun Murphy w meczu ze Stephenem Maguire’em zbudował swojego setnego breaka stupunktowego w historii występów w mistrzostwach świata.

2. runda 
 Neil Robertson w dziewiętnastej partii meczu z Jackiem Lisowskim zbudował dwunastego w historii Crucible Theatre, a piątego w swojej karierze breaka maksymalnego. Australijczyk został tym samym ósmym zawodnikiem, który wbił 147 punktów w jednym podejściu w fazie telewizyjnej mistrzostw.
 Dwudziesty drugi frame meczu pomiędzy Markiem Selbym a Yanem Bingtao trwał 85 minut i 22 sekundy, co stanowi najdłuższą partię w historii fazy telewizyjnej mistrzostw. Zawodnicy pobili poprzedni rekord (z meczu Luki Brecela i Gary’ego Wilsona w roku 2019) o niemal sześć minut.

Ćwierćfinały 
 Yan Bingtao i Jack Lisowski po raz pierwszy w karierze awansowali do 1/4 finału czempionatu.
 Ronnie O’Sullivan dotarł do ćwierćfinału mistrzostw po raz 20. w karierze, czym ustanowił nowy rekord liczby występów na tym etapie czempionatu.

Półfinały 
 W półfinałach mistrzostw zagrali wszyscy trzej zawodnicy z tak zwanej „Class of '92" (John Higgins, Mark Williams i Ronnie O’Sullivan). Była to pierwsza taka sytuacja od 1999 roku. Dla O'Sullivana był to trzynasty w karierze półfinał mistrzostw, czym ustanowił nowy rekord liczby występów na tym etapie czempionatu.
 Dla Williamsa break w wysokości 138 punktów z trzydziestej partii meczu z Juddem Trumpem był jego szesnastym wbitym w mistrzostwach, co pozwoliło mu wyrównać rekord Stephena Hendry'ego.

Finał 
 Ronnie O’Sullivan zdobył swój siódmy w karierze tytuł mistrza świata po pokonaniu w finale 18:13 Judda Trumpa. Pozwoliło mu to zrównać się pod względem liczby wygranych tytułów mistrzowskich ze Stephenem Hendrym. O'Sullivan został tym samym najstarszym mistrzem świata w snookerze w historii. W drugim dniu finału miał 46 lat i 148 dni; poprzedni najstarszy mistrz, Ray Reardon zdobył swój ostatni tytuł w wieku 45 lat i 203 dni.
 O'Sullivan w drugiej partii meczu zbudował swojego dwusetnego breaka stupunktowego w karierze na mistrzostwach świata, wliczając w to mecze kwalifikacyjne.

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni 
W turnieju na 1. pozycji rozstawiony został obrońca tytułu Mark Selby. Kolejnych 15 miejsc zostało obsadzonych według kolejności na liście rankingowej na sezon 2021/2022, uwzględniającej wszystkie punkty zdobyte do turnieju Tour Championship 2022 włącznie.

 (w nawiasie okrągłym podano rundę, w której zawodnik zakończył udział w turnieju)

Zawodnicy nierozstawieni 
Poniżsi zawodnicy wywalczyli udział w mistrzostwach dzięki kwalifikacjom.

 (w nawiasie okrągłym numer zajmowany na liście rankingowej)
 [w nawiasie kwadratowym etap, na którym zawodnik zakończył udział w turnieju]

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 
W fazie głównej turnieju zostało wbite 109 breaków stupunktowych w wykonaniu 24 zawodników, co stanowi nowy rekord mistrzostw. Najwięcej z nich (szesnaście) zbudował Mark Williams, który tym samym wyrównał rekord Stephena Hendry’ego pod względem liczby setek wbitych w fazie telewizyjnej turnieju przez jednego zawodnika. Jako ósmy zawodnik w historii, w 19. frejmie przegranego pojedynku drugiej rundy z Jackiem Lisowskim, maksymalnego brejka skonstruował Neil Robertson.

 147, 132, 131, 127, 117, 109, 109  Neil Robertson
 140, 106, 104  Stuart Bingham
 138, 138, 137, 137, 135, 127, 125, 121, 121, 121, 119, 117, 116, 110, 106, 100  Mark Williams
 137, 134, 132, 131, 129, 117  Mark Selby
 137, 122, 119, 106, 100  Jack Lisowski
 136, 109, 103  Zhao Xintong
 135, 128, 102  Jackson Page
 134, 131, 126, 123, 122, 121, 120, 118, 116, 109, 107, 105, 104, 101, 100  Ronnie O’Sullivan
 130  Chris Wakelin
 130  Shaun Murphy
 129, 124, 106  Anthony McGill
 128, 125, 123, 106, 105, 103, 100, 100  John Higgins

 127, 112, 110  Noppon Saengkham
 126, 103, 101  Kyren Wilson
 122, 117, 110  Ding Junhui
 121  Hossein Vafaei
 120, 114, 113, 110, 109, 107, 105, 105, 105, 103, 100  Judd Trump
 114  Thepchaiya Un-Nooh
 112, 106, 104, 103, 102, 102, 101, 100  Yan Bingtao
 110, 109, 107  Mark Allen
 109  Luca Brecel
 108  Matthew Stevens
 107, 102  Stephen Maguire
 103  Lü Haotian

Kwalifikacje

Format kwalifikacji 

Zawodnicy spoza czołowej szesnastki rankingu światowego oraz zaproszeni amatorzy musieli przejść przez czterorundowe eliminacje, które wyłoniły 16 zawodników zakwalifikowanych do udziału w fazie głównej mistrzostw. Turniej kwalifikacyjny został rozegrany w dniach 4–13 kwietnia 2022 roku w English Institute of Sport w Sheffield.

Format kwalifikacji wyglądał następująco:

 W pierwszej rundzie zagrali ze sobą zaproszeni przez WPBSA amatorzy oraz zawodnicy rozstawieni w turnieju od miejsca 81 w górę, mecze do 6 wygranych frejmów;
 2. runda – 32 zwycięzców z meczów 1. rundy zagrało przeciwko zawodnikom rozstawionym w turnieju na miejscach 49–80, mecze do 6 wygranych frejmów;
 3. runda – 32 zwycięzców z meczów 2. rundy zagrało przeciwko zawodnikom rozstawionym w turnieju na miejscach 17–48, mecze do 6 wygranych frejmów;
 4. runda – 32 zwycięzców z meczów 3. rundy zagrało przeciwko sobie o awans do fazy telewizyjnej mistrzostw, mecze do 10 wygranych frejmów podzielone na 2 sesje.

Drabinka kwalifikacji

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
W kwalifikacjach łącznie wbito 89 breaków stupunktowych w wykonaniu 49 zawodników. Najwięcej z nich (pięć) wbił Thepchaiya Un-Nooh, Zhang Anda oraz Yuan Sijun.

 147, 107, 103  Graeme Dott
 145, 138, 137, 116, 101  Thepchaiya Un-Nooh
 144  Pang Junxu
 141  Ian Burns
 139, 132  Scott Donaldson
 139, 130, 115, 100  Matthew Stevens
 137, 134  Ding Junhui
 137, 108, 104, 100  Stephen Maguire
 137  Allister Carter
 135  Elliot Slessor
 134, 110  Andy Hicks
 133  David Grace
 133  Ricky Walden
 132, 129, 115, 109, 105  Zhang Anda
 131, 121, 108  Chris Wakelin
 131  Barry Pinches
 131  Jimmy Robertson
 131  Zhang Jiankang
 130, 126, 120, 106, 105  Yuan Sijun
 130  Jordan Brown
 127  Liam Davies
 123, 104  Liam Highfield
 123  Tom Ford
 122, 116, 100  Andrew Pagett
 122  Chang Bingyu

 122  Marco Fu
 119, 115  Lü Haotian
 119  Jamie Clarke
 118  Mark Davis
 116, 116, 115  Lei Peifan
 116, 113, 111  Noppon Saengkham
 116, 104, 103  Jackson Page
 116  Xu Si
 115  David Lilley
 114  Jamie Wilson
 113, 113  James Cahill
 112, 107  Ashley Hugill
 110  Dominic Dale
 110  Zhou Yuelong
 108, 100  Iulian Boiko
 108  Joe O’Connor
 106  Si Jiahui
 104  Matthew Selt
 103  Daniel Wells
 102, 100  Gao Yang
 101, 100  David Gilbert
 100  Jamie Jones
 100  Lee Walker
 100  Michael White

Prawa telewizyjne

Kwalifikacje 
Kwalifikacje można było śledzić w następujących platformach streamingowych:
  – Youku, Zhibo.tv, Migu, Kuaishou, Huya
  Europa – Eurosport Player
  – Matchroom Live

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Świata 2022 w serwisie snookerworld.pl

Mistrzostwa świata w snookerze
2022 w Anglii
Sport w Sheffield
2022 w snookerze